Buslajew ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Iwanowitsch Buslajew (1818–1898), russischer Linguist und Slawist, Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker
 Wladimir Saweljewitsch Buslajew (1937–2012), russischer mathematischer Physiker